Il detentore del titolo Dick Savitt ha perso nei quarti di finale contro Mervyn Rose.

Frank Sedgman ha battuto in finale Jaroslav Drobný 4-6 6-2 6-3 6-2.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1952